

Patronyme 

 Ægidius Gutman (1490-1584), alchimiste allemand de la Renaissance ;
 Claude Gutman (né en 1946), écrivain français ;
 David Gutman (1884-1948), acteur et metteur en scène russe ;
 Howard Gutman (né en 1956 ), juriste et diplomate américain ;
 Israel Gutman (1923-2013), historien israélien ;
 Jorge Castañeda Gutmán (né en 1953), homme politique et intellectuel mexicain ;
 Nahum Gutman (1898-1980), peintre et sculpteur israélien d'origine russe ;
 Nathan Gutman (1914-1990), peintre français d'origine polonaise ;
 Natalia Gutman (née en 1942), violoncelliste russe ;
 René Gutman (né en 1950), Grand-Rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin (France) ;
 Pascal Gutman (né en 1961), musicien français, joueur de Stick Chapman ;
 Simon Gutman (1923-2020), français d'origine polonaise, déporté à l'âge de 18 ans vers Auschwitz par le premier convoi de juifs de France, survivant et témoin de la Shoah.

Voir aussi 
 Andi Gutmans, informaticien israélien.

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif